Landtagswahlkreis 61 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Hechingen-Münsingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Rottweil (1956 bis 1972)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Verden (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Lüneburg (2003)
 Landtagswahlkreis Lüchow-Dannenberg (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Verden (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Duisburg I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Duisburg II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Kleve II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf-Mettmann II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Essen II (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Essen-West (1947 bis 1954)

in Sachsen:
 Wahlkreis Chemnitz III (1990)